Westermeyer ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 

Westermeyer ist eine Variante des Familiennamens Meier.

Varianten 
 Westermaier, Westermayer, Westermayr, Westermeier, Westermeyr

Namensträger 
 Hendrik Westermeyer (* 1980), deutscher Badmintonspieler

Weblinks 
 Westermeyer bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname